Matris kan syfta på

 Matris (matematik) – ett rektangulärt schema av tal eller andra storheter
 Matrisskrivare – en skrivare med en matris av nålar
 Matris – en gjutform, se gjutning
 Ris